Mullen ist der Familienname folgender Personen:
 Barbara Mullen (1914–1979), US-amerikanische Schauspielerin 
 Brendan Mullen (1949–2009), schottischer Punk-Impresario
 Brian Mullen (* 1962), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Cary Mullen (* 1969), kanadischer Skirennläufer
 Daniel Mullen (* 1989), australischer Fußballspieler
 Danny Mullen (* 1995), schottischer Fußballspieler
 Eoin Mullen (* 1993), irischer Bahnradsportler
 George Mullen (* 1974), Kunsthistoriker, Galerist und Auktionator
 Harryette Mullen (* 1953), US-amerikanische Schriftstellerin
 Jim Mullen (* 1945), schottischer Jazz und Jazz Rock-Gitarrist

 Joe Mullen (* 1957), US-amerikanischer Eishockeyspieler und -trainer
 John P. Mullen (* 1955), australischer Logistik-Manager
 Karl Mullen (1926–2009), irischer Rugbyspieler
 Larry Mullen, Jr. (* 1961), irischer Musiker
 M. David Mullen (* 1962), japanischer Kameramann
 Matthew Mullen (* 1989), australischer Fußballspieler
 Michael G. Mullen (* 1946), US-amerikanischer Admiral
 Norda Mullen (* 1960), US-amerikanische Flötistin
 Patrick Mullen (* 1986), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Paul Mullen (* 1991), US-amerikanischer Rugby-Union-Spieler
 Pedro Isaac Mullen (* 1985), kubanischer Ringer
 Peg Mullen (1917–2009), US-amerikanische Schriftstellerin
 Rodney Mullen (* 1966), US-amerikanischer Skateboardfahrer
 Rónán Mullen (* 1970), irischer Politiker
 Ryan Mullen (* 1994), irischer Radrennfahrer
 Thomas Mullen, (* 1974), US-amerikanischer Schriftsteller
 Tim Mullen (* 1976), britischer Autorennfahrer
 Tobias Mullen (1818–1900), US-amerikanischer Bischof
 Trayvon Mullen (* 1997), US-amerikanischer American-Football-Spieler

Mullen ist der Name folgender Orte:
 Mullen (Nebraska)
 Mullen BE, Ortsteil von Tschugg, Schweiz

Mullen bezeichnet:
 Mullen (Automarke), US-amerikanische Automarke
 Mount Mullen, Berg im Ellsworthland, Antarktika

Siehe auch:
 Mullan
 Mullin
 McMullen
 Mullens